Ма́кконен () — финская фамилия. Известные носители:

 Макконен, Арья — финский дипломат, посол Финляндии на Украине (2011—2015)
 Лев (Макконен) (в миру Лео Макконен; род. 1948) — архиепископ Хельсинки и всей Финляндии, предстоятель Финляндской Православной Церкви.
 Макконен, Матти (1952—2015) — финский инженер, специалист по технологиям мобильной связи.
  (род. 1985) — финский хоккеист.